«Красные листья» — советский художественный фильм режиссёра Владимира Корш-Саблина, снятый на киностудии «Беларусьфильм» в 1958 году. Премьера картины состоялась 8 декабря 1958 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Западной Белоруссии, в середине тридцатых годов. В одном из воеводств вспыхнуло восстание, подавленное силами полиции. Уцелевшие дружинники отрядов самообороны находят приют в ближайших лесах.

К товарищам отправляется связной, который после ранения вынужден укрываться на одном из хуторов. В болезненном бреду он раскрывает содержание тайной записки. Нанятый провокатор даёт от его имени признательные показания на суде. Враги считают Андрея Метельского (прототип — Сергей Притыцкий) своим, а свои — врагом.

Переодетый в форму армейского офицера, Андрей проникает в зал суда и стреляет в клеветника. За дерзкое покушение его приговаривают к смертной казни. Тысячи рабочих выходят на демонстрации протеста, требуя отмены несправедливого приговора. Испуганные власти принимают решение о замене наказания.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Аркадий Кулешов, Алесь Кучар
 Режиссёр-постановщик: Владимир Корш-Саблин
 Оператор-постановщик: Юлий Фогельман
 Композитор: Николай Крюков
 Художники-постановщики: Владимир Белоусов, Армен Григорьянц
 Звукооператор: К. Бакк
 Режиссёр: Н. Бриллиантщикова
 Оркестр Ленинградского театра оперы и балета им С. М. Кирова
 Дирижёр: Юрий Бельзацкий
 Художник по костюмам: М. Беркович
 Художник-гримёр: В. Антипов
 Редактор: М. Фрайман
 Консультанты: С. Анисимов, А. Лозицкий
 Исполнитель песни: Эдита Пьеха
 Текст песни: Я. Хелемский
 Директор картины: С. Тульман

Интересные факты 
 Роль довоенного броневика в сцене подавления демонстрации сыграл БА-64, в то время ещё не выпускавшийся.

Ссылки 
 «Красные листья» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1958 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Владимира Корш-Саблина
Исторические фильмы о 1930-х годах
Фильмы-драмы СССР